Националният отбор по волейбол на Австралия представя страната на международни турнири и състезания. Тимът е участвал на олимпийски игри и е Азиатски шампион през 2007 г.

Олимпийски игри

Азиатско първенство по волейбол 
 1975 -
 1979 -
 1983 -
 1987 -
 1989 -
 1991 -
 1993 -
 1995 -
 1997 – 3 място
 1999 – 2 място
 2001 – 2 място
 2003 -
 2005 -
 2007 – ШАМПИОН

Австралия
Спорт в Австралия